Renato Dall’Ara ist der Name folgender Personen:

* Renato Dall’Ara (Fußballfunktionär) (1891–1964), italienischer Fußballfunktionär
 Renato Dall’Ara (Regisseur) (1925–1982), italienischer Dokumentarfilmer und Filmregisseur

Siehe auch:
 Stadio Renato Dall’Ara, Stadion in Bologna